Guavatá kan syfta på:

Colombia 

 Guavatá (kommun), Santander, 
 Guavatá (ort), Santander,